Il singolare del torneo di tennis Copa Sevilla 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gonzalo López Fabero che ha battuto in finale Paolo Canè 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Paolo Canè (finale)
 Francisco Roig (semifinali)
 Oscar Martinez Dieguez (primo turno)
 Paul Wekesa (primo turno)

 Emilio Benfele Álvarez (primo turno)
 Daniele Musa (secondo turno)
 Juan Gisbert Schultze (primo turno)
 Lars Koslowski (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 1994